Crothers ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Lane Crothers (1860–1912), US-amerikanischer Politiker
 Bill Crothers (* 1940), kanadischer Leichtathlet
 Connie Crothers (1941–2016), US-amerikanische Pianistin und Komponistin des Modern Jazz
 Derrick Crothers (* 1942), nordirischer Mathematiker und Physiker
 Rachel Crothers (1878–1958), US-amerikanische Bühnenautorin und Theaterregisseurin
 Samuel Crothers (1857–1927), US-amerikanischer Geistlicher und Autor
 Scatman Crothers (1910–1986), US-amerikanischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Will Crothers (* 1987), kanadischer Ruderer